„,Мизия / Нов български университет“ е станция от линия М3 на Софийското метро. Открита е на 24 април 2021 г. като част от участъка „Красно село“ – „Горна баня".

Местоположение и изходи 
Станцията е разположена източно от бул. „Монтевидео“, напречно на неговата ос. Има два входни вестибюла. Западният е до кръстовището на бул. „Монтевидео“ с планирания бул. „Западна тангента“. Има изходи и от четирите страни на бъдещето кръстовище. Източният вестибюл е с два входа на планирания бул. „Западна тангента“.

Архитектурно оформление 
Станцията се намира между Овча Купел 1 и Старата част. Станцията носи също местното име „Бор и Бузема“ заради намиращите се в района на 88 СОУ „Димитър Попниколов“ (Изходи 5 – 6) „Танцуващи дървета“, чийто пейзаж е и основен мотив на метростанцията. Останалите изходи 1 – 4 условно се наричат Бузема заради връзката с автобусите.

Връзки с градския транспорт

Автобусен транспорт 
Метростанция „Мизия“ се обслужва от 3 автобусни линии от дневния градския транспорт:
 Автобусни линии и Тролейбусни линии от дневния транспорт:
 А59
 ТБ Е60, ТБ Е73.

Източници 

 2. Сп. „Софийското Метро“, издание на Метрополитен ЕАД – София, брой 11, април – август 2021 г., стр. 6 – 7

Външни препратки 
 Метростанция „Мизия/НБУ“ на сайта на Софийски метрополитен

Станции на Софийското метро
Основани в България през 2021 година